Поруба може бити:

 Поруба (Острава), градска четврт Остраве, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Поруба (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република
 Поруба под Вихорлатом, насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република